Blood Bowl – gioco da tavolo sul football americano della Games Workshop
 Blood Bowl – videogioco del 1995 ispirato all'omonimo gioco da tavolo
 Blood Bowl – videogioco del 2009 ispirato all'omonimo gioco da tavolo